Juniorvärldsmästerskapen i tyngdlyftning är en tävling för tyngdlyftare upp till 20 år som årligen arrangeras av International Weightlifting Federation (IWF). Mellan 1975 och 1994 var tävlingen endast för herrar men sedan 1995 är tävlingen även för damer.

Upplagan 2020 som var planerad att arrangeras i Bukarest blev inställd på grund av covid-19-pandemin.

Upplagor

Referenser

Noter

 
Tyngdlyftningstävlingar
Återkommande sportevenemang med premiär 1975